Циан ( от ), сине-зелёный, ядовито-синий, циановый, «цвет морской волны» — цветовой диапазон между зелёным и синим, с длиной волны примерно от 485 до 500 нанометров. Циановым также называют один из четырёх цветов системы CMYK. Циановый цвет весьма близок к голубому, и его иногда условно называют голубым или бирюзовым.

Дополнительный красного цвета.

В природе 

Бирюза часто имеет сине-зелёный цвет.

Аквамарин — это сине-зелёная либо голубая разновидность берилла.

Эвклаз встречается как голубого, так и сине-зелёного цвета.

Яйца певчего дрозда, обыкновенной горихвостки и некоторых других птиц имеют яркую сине-зелёную окраску.

Вода во многих водоёмах из-за наличия водорослей имеет сине-зелёный цвет.

Цианобактерии (они же сине-зелёные водоросли) сейчас считаются подцарством или даже отдельным царством живого мира, наряду с животными и растениями.

Варианты цвета 
 Бирюзовый цвет (turquoise)
 Цвет морской волны (teal)

Галерея

Примечания 

Оттенки синего цвета
Оттенки зелёного цвета